Landstingsvalen i Sverige 1954 genomfördes söndagen den 19 september 1954. Vid detta val valdes landsting för mandatperioden 1955–1958 i samtliga län. Valet påverkade också på sikt första kammarens sammansättning.

Valresultat

Valresultat per landsting

Se även 
 Kommunalvalen i Sverige 1954, för resultat i de städer som inte ingick i något av landstingen.

Källor 
 Kommunala valen 1954 Statistiska centralbyrån

1954 i Sverige
1954
Sverige